Die Liste der Meistertrainer der österreichischen Fußballmeisterschaft nennt alle Trainer, die seit der Einführung einer gesamtösterreichischen Fußballliga eine Meisterschaft gewonnen haben.

Die erste landesweite Liga war die Staatsliga, die 1949/50 erstmals ausgetragen wurde. Ab der Saison 1965/66 trug sie den Namen Nationalliga und seit 1974/75 heißt sie Bundesliga.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Die Meistertrainer 

 Saison: Nennt die Spielzeit der Meisterschaft. Es wird jeweils auf den Saisonartikel verlinkt.
 Name: Nennt den Namen des Meistertrainers. Falls es mehrere Trainer in einer Saison gab, wird die Tabelle nach dem Namen des Erstgenannten sortiert.
 Nationalität: Nennt die Nationalität des Meistertrainers durch die Flagge des Landes. Falls es mehrere Trainer in einer Saison gab, wird die Tabelle nach der Nationalität des Erstgenannten sortiert.
 Verein: Nennt den Verein, den der Trainer zum Meistertitel geführt hat.

Osterreich Meistertrainer
!